Bryantiella är ett släkte av blågullsväxter. Bryantiella ingår i familjen blågullsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Blågullsväxter
Bryantiella